Scheldeprijs 2021 – 109. edycja jednodniowego wyścigu kolarskiego Scheldeprijs, rozegrana 7 kwietnia 2021 na trasie o długości 193,8 kilometra z Terneuzen w południowo-zachodniej Holandii do belgijskiego Schoten na przedmieściach Antwerpii. Wyścig kategorii 1.Pro stanowił część UCI ProSeries 2021.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Wyścigi kolarskie w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii